revolutions per minute oftewel omwentelingen per minuut, een meeteenheid om het toerental van een draaiend voorwerp in uit te drukken
 rounds per minute oftewel schoten per minuut, zie Vuursnelheid
 RPM (film), een Amerikaanse actiefilm uit 1998
 RPM (tijdschrift), een Canadees muziektijdschrift
 RPM Package Manager, een (software)packagemanager voor Linuxsystemen

Zie ook 
 R. P. M., een Amerikaanse dramafilm uit 1970